Марија Тереза Фумарола–Лигорио (2. децембар 1889 – 14. мај 2003) била је италијанска суперстогодишњакиња чију је старост потврдила Геронтолошка истраживачка група (ГРГ). У тренутку смрти била је најстарија особа у Европи и најстарија особа која је икада живела у Италији све док њене године није надмашила Вирџинија Дигеро 2005. године, а касније и Ема Морано.

Биографија
Тереза Фумарола рођена је у граду Сан Марцано ди Сан Ђузепе у провинцији Таранто. Радила је у пољима Таранта до 1989. године, када је имала 100 година. Надживела је и свог мужа (за више од 40 година) и петоро од десеторо деце.

Према извештају једног од њених праунука, Фумарола је умрла 14. маја 2003. године у доби од 113 година, 163 дана. Била је најстарија особа икада из регије Апулија све док Марија Ђузепа Робучи није премашила њене године 2016. године. У тренутку смрти била је најстарија особа у Европи.

Референце 

Рођени 1889.
Умрли 2003.
Италијани
Суперстогодишњаци